Galakcjon – rumuński biskup prawosławny
 Galakcjon – bułgarski biskup prawosławny